Luluwa aussi écrit Lulua peut désigner :
 Luluwa (rivière), rivière de la République démocratique du Congo, affluent de la rivière Kasaï ; 
 Lulua (district), ancien district de la province du Kasaï-Occidental et nouvelle province de la République démocratique du Congo sous le nom de Kasaï-Central ;
 Luluwa (peuple), peuple de la République démocratique du Congo.

Voir aussi 
 Luluabourg, ancien nom de Kananga.